В Олимпийских играх 2008 приняло участие 350 спортсменов Японии. Японскими спортсменами было завоёвано 25 медалей: 9 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых. В неофициальном общекомандном зачёте японская олимпийская сборная заняла восьмое место.

Награды

Состав Олимпийской команды

Стрельба из лука

Бадминтон

Бейсбол

Баскетбол

Бокс

Гребля на байдарках и каноэ

Гладкая вода

Велосипедный спорт

Шоссе

Конный спорт

Фехтование

Хоккей на траве

Футбол

Гимнастика

Спортивная гимнастика

Художественная гимнастика

Гандбол

Мужчины

Женщины

Дзюдо

Современное пятиборье

Академическая гребля

Парусный спорт

Стрельба

Настольный теннис

Тхэквондо

Теннис

Тяжёлая атлетика

Борьба

Примечания

Ссылки 
 Медалисты Японии на официальном сайте летних Олимпийских игр 2008
 Статистика по японской олимпийской сборной на официальном сайте летних Олимпийских игр 2008

Япония